27-я кавалерийская дивизия — воинское соединение Вооружённых Сил СССР во Второй мировой войне.

История дивизии 
Формирование дивизии начато в Московском военном округе, в городе Ростове Ярославской области, в июле 1941 года.

В составе действующей армии во время Великой Отечественной войны с 7 сентября 1941 года по 18 марта 1942 года.

Первый бой дивизия, выдвинувшись из района Оломны, приняла в районе Погостья 13 сентября 1941 года, была вынуждена отойти по дороге на Оломну и занять оборонительный рубеж. Через несколько дней дивизия вновь сумела выбить противника из Погостья и вновь была выбита. Только 4 октября 1941 года при поддержке танков 9-й танковой бригады совместными усилиями 311-й стрелковой дивизией удалось опять отбить станцию. 16 октября 1941 года дивизия отбила первые атаки немецких войск в ходе их наступления, а 17 октября 1941 года дивизия была снята с позиций и переброшена на тихвинское направление (первоначально планировалось её использование в районе Оскуя, была переподчинена 52-й армии, затем снова возвращена 4-й армии и фактически первые дни немецкого наступления находилась в марше, сначала на юг, затем на восток, затем на север).

Вступила в бои 21—22 октября 1941 года с частями 20-й моторизованной дивизии, нанося контрудар, сумела отбить Стеремно и половину Рогачей, втянулась в бои, но под угрозой окружения вынуждена была отойти на восточный берег реки Шарья, ведёт бои в населённом пункте Отока, вынуждена была оставить и его.

24 октября 1941 года заняла позиции в районе Гремячево южнее Будогощи, ведёт бои там, а 29 октября 1941 года остатки дивизии были выведены в тыл, в Бокситогорск. 3 ноября 1941 года разрозненными остатками заняла позиции в районе Воложбы у Городища.

Подразделения дивизии в ноябре 1941 года сумели перехватить шоссейную дорогу Тихвин — Мелегежская Горка, которая могла бы служить приличной коммуникацией для войск противника, и сумели её удержать вплоть до окончания операции. Ведёт бои юго-западнее Тихвина вплоть до отвода войск противника из города, после чего приступила к преследованию в общем направлении на Будогощь, так на 15 декабря 1941 года преследует отходящего противника в направлении Матвеевская, Харчевня, Ругуй и вдоль железной дороги от Ситомли на Будогощь

В конце декабря 1941 года остатки дивизии, вышедшие в район Киришей были переданы в оперативное подчинение в только что прибывшую 80-ю кавалерийскую дивизию, перед которой была 31 декабря 1941 года поставлена задача наступать в направлении Березовик, Липовик и к утру 1 января 1942 года занять Липовик, имея в виду выход в район Рамцы для дальнейших действий на Любань.

На 1 января 1942 года вместе с 1-й гренадёрской бригадой, ведёт бой на рубеже реки Посолка, вследствие сильного огня противника из района станции Тигода продвинуться не смогла, на 2 января 1942 года пыталась вести наступление на западный берег Волхова, имея задачей овладеть рубежом западнее реки в 4 километрах (Велия) и в дальнейшем наступать на Жар, однако была отброшена на восточный берег Волхова, потеряв 82 человека. Уже 4 января 1942 года из боёв выведена и встала на оборону восточного берега Волхова.

Приказом Ставки ВГК № 0043 от 3 марта 1942 года дивизия приступила к расформированию, которое закончилось 18 марта 1942 года. Остатки дивизии переданы на пополнение частей 13-го кавалерийского корпуса

Подчинение

Состав 
 101-й кавалерийский полк
 106-й кавалерийский полк
 109-й кавалерийский полк
 сводный кавалерийский полк (с 09.02.1942)
 85-й отдельный лыжный батальон (с 27.12.1941)
 839-я кабельно-шестовая рота
 44-й конно-артиллерийский дивизион
 44-й артиллерийский парк
 19-й отдельный полуэскадрон связи
 35-й медико-санитарный эскадрон
 27-й отдельный эскадрон химической защиты
 17-й продовольственный транспорт
 101-й дивизионный ветеринарный лазарет
 225-я (139-я) полевая почтовая станция
 970-я полевая касса Госбанка

Командиры 
 Тимофеев, Григорий Тимофеевич, генерал-майор, с 10.07.1941 по 05.02.1942
 Власов, Яков Леонтьевич, подполковник, с 06.02.1942 по 18.03.1942

Примечания

Ссылки 
 Перечень No.6 кавалерийских, танковых, воздушно-десантных дивизий и управлений артиллерийских, зенитно-артиллерийских, миномётных, авиационных и истребительных дивизий, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Кавалерийские дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Ярославская область в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году